Tony Garnier ist der Name folgender Personen: 

* Tony Garnier (Architekt) (1869–1948), französischer Architekt und Städteplaner 
 Tony Garnier (Musiker) (* 1956), US-amerikanischer Bassist